Кампофрио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Минера. Занимает площадь 48 км². Население — 773 человека (на 2010 год). Расстояние — 84 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Campofrío
 Web del Compositor del Pasodoble Campofrío

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы